Seegy ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Seegy (1909–1990), deutscher Architekt, Mitglied des Bayerischen Senats
 Otto Seegy (1859–1939), deutscher Architekt und Baubeamter
 Paul Seegy (1891–1975), deutscher Architekt